Andrzej Teisseyre (inżynier) (1911–2000)
 Andrzej Karol Teisseyre  (1938–1991)

Zobacz też